HMS Raleigh può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Raleigh (1873) – fregata
HMS Raleigh (1919) – incrociatore pesante della Classe Hawkins